Сезон Білоруської Екстраліги 2013—2014 — 22-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 4 вересня 2013, а фінішував 7 квітня 2014. У сезоні 2013—14 брали участь десять клубів.

Регулярний сезон

Другий раунд

Група А

Група В

Плей-оф

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 9 вересня 2013 по 25 березня 2014.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Шахтар-2 - Хімік-СКА-2 - 5:0, 6:1, 5:4
 Металург-2 - Німан-2 - 4:1, 5:2, 1:2, 3:1
 Гомель-2 - Кременчук - +:-, +:-, +:-
 Юніор (Мінськ) - «Енергія» - 2:1, 6:2, 3:4, 1:4, 4:1
Півфінали
 Шахтар-2 - Юніор (Мінськ) - 2:3 (ОТ), 4:0, 3:2, 2:1, 3:4 (бул.), 1:3, 2:3 (бул.)
 Металург-2 - Гомель-2 - 1:2 (ОТ), 1:4, 2:4, 2:5
Фінал
 Гомель-2 - Юніор (Мінськ) - 1:2, 1:4, 4:3 (ОТ), 0:1, 1:5

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2013—2014
Білорусь
Білорусь